Friedrich Christian Kaas ist der Name von:

* Friedrich Christian Kaas (1725–1803), dänischer Kammerherr und Admiral
 Friedrich Christian Kaas (1727–1804), dänischer Kammerherr und Admiral